Должанское сельское поселение — название муниципальных образований в России:

 Должанское сельское поселение — сельское поселение в составе Белгородской области.
 Должанское сельское поселение — сельское поселение в составе Краснодарского края.